Lavander ist der Familienname folgender Personen:
 Björn Lavander (* 1977), schwedischer Eishockeyspieler
 Mats Lavander (* 1980), schwedischer Eishockeyspieler